Origi ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Origi (* 1983), kenianischer Fußballtorhüter
 Divock Origi (* 1995), belgischer Fußballspieler
 Mike Origi (* 1967), kenianischer Fußballspieler